Ел Паистле има више значења:

 Ел Паистле (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Паистле (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Паистле (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику